Daniel Pérez i Masip (Barcelona, 24 de juliol de 1969), exjugador de bàsquet.
 Daniel Reyes Pérez (Trelew, Argentina, 11 d'agost de 1975), conegut com a Daniel Pérez, exfutbolista xilè d'origen argentí.
 Daniel Pérez Rico (Madrid, 1978), bateria de heavy metal.
 Daniel Pérez Otero (L'Hospitalet de Llobregat, 28 de febrer de 1990), jugador de bàsquet.